Усть-Чёрная — название нескольких населённых пунктов:
 Усть-Чёрная — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Усть-Чёрная — село в Сретенском районе Забайкальского края.